czuha – rodzaj góralskiego i rusińskiego płaszcza

Zobacz też:
 CzUHA – Czerwona Ukraińska Armia Halicka